

Geografia

Svizzera 
 Walterswil – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)
 Walterswil – comune nel distretto di Olten (Canton Soletta)
 Walterswil – frazione del comune di Baar (Canton Zugo)